
Фрайталь () — город, со статусом большого районного, расположен в земле Саксония в Германии. Подчинён земельной дирекции Дрезден. Входит в состав района Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы. Население составляет 39275 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 40,53 км². Официальный код района — 14 2 90 130.

История Фрайталя начинается 1 октября 1921 года, когда три соседствующих посёлка (Дойбен, Дёлен и Почаппель) объединились, и им был присвоен статус города. Название «Freital» было выбрано на конкурсной основе, и с немецкого переводится как «Свободная долина». Сразу же в следующем 1922 году к ним присоединился посёлок Цаукероде. Базой для развития города были процветающие сталелитейное производство и угольная промышленность.

Город подразделяется на 7 городских районов:
 Биркиг (Birkigt)
 Дойбен (Deuben)
 Дёлен (Döhlen)
 Бург (Burgk)
 Хайнсберг (Hainsberg)
 Почаппель (Potschappel)
 Цаукероде (Zauckerode)

Население

Примечания

Ссылки 
 

Фрайталь
Бывшие внерайонные города Германии
Бывшие внерайонные города Саксонии